Amaiur (o Amayur) puede referirse a:
 Amaiur, nombre en euskera de Maya, un lugar de la Comunidad Foral de Navarra, en España.
 Amaiur, coalición de izquierda nacionalista vasca para las elecciones al Parlamento de Navarra de 1979.
 Amaiur, coalición de izquierda nacionalista vasca para las elecciones generales de España de 2011.
 Amayur, revista del Partido Nacionalista Vasco en Navarra.
 Amayur, batallón del PNV encuadrado en el Euzko Gudarostea durante la Guerra Civil Española.